Merville (Alta Garona)
 Merville (Nord)